Штабна́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Штабна вулиця — вулиця у Запоріжжі.

 Штабна вулиця — колишня назва вулиці Іонінської у Кременчуці.

Вулиці